

События 
 Около 858—856 — Четыре похода царя Салманасар III в Сирию. Разгром царя Ахуна.
 Правление царя Лабарна I в позднехеттском царстве Паттина.

Астрономические события 
 20 января — частное солнечное затмение; 64-е затмение двадцать седьмого сароса. Область наилучшей его видимости попадала в приполярные и средние широты южного полушария.
 16 июля — полное солнечное затмение; 62-е затмение тридцать второго сароса. Область наилучшей его видимости попала в приполярные широты северного полушария.

Скончались 
 Умер Цинь-ин (), первый правитель Цинь (его назначил Сяо-ван). Ему наследовал сын  (эра правления 858—848).

См. также

Примечания